Matej Mavrič Rozič, (Koper, 29 de janeiro de 1979) é um futebolista esloveno. Costuma jogar como zagueiro. Foi recentemente contratado pelo Kapfenberger SV, da Áustria.

Carreira 
Mavric representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do ND Gorica
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010